Malta Cup 2006 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 30 stycznia – 5 lutego 2006 w Hilton Conference Center w Portomaso. Był to piąty rankingowy turniej w sezonie 2005/2006.

Runda dzikich kart

Drabinka turniejowa

Finał

Linki zewnętrzne 
 Turniej Malta Cup w serwisie 147.pl

Malta Cup
2006 w sporcie
Sport na Malcie
2006 na Malcie